

Bułgaria 
 Seliszte – wieś w obwodzie Błagoewgrad
 Seliszte – wieś w obwodzie Gabrowo
 Seliszte – wieś w obwodzie Smolan